Bronckhorst steht für:

 Bronckhorst, eine gelderländische Gemeinde

Bronckhorst ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni van Bronckhorst (* 1975), niederländischer Fußballspieler
 Jan Gerritsz van Bronckhorst (1603–1661), Maler und Radierer des niederländischen Goldenen Zeitalters
 Joost von Bronckhorst, Graf von Bronckhorst und Herr zu Borculo und Lichtenvoorde
 Johann von Bronckhorst-Batenburg († 1504), Dompropst im Bistum Münster
 Johann Jakob von Bronckhorst-Batenburg (1582–1630), kaiserlicher Feldmarschall im Dreißigjährigen Krieg
 Jost Maximilian von Bronckhorst-Gronsfeld (1598–1662), kurbayrischer Generalfeldmarschall
 Otto Wilhelm von Bronckhorst zu Gronsfeld (1640–1713), katholischer Geistlicher, Weihbischof in Osnabrück und Münster, Apostolischer Vikar des Nordens

Siehe auch:
 Bronkhorst (Begriffsklärung)